— железнодорожная станция на линиях Иокогама, Сагами и Сагамихара, расположенная в городе Сагамихара. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

JR East

Кэйо

Близлежащие станции